André Leal é um desenhista brasileiro que mistura personagens de histórias em quadrinhos com pessoas reais em seus trabalhos. Através da participação de sua amiga Fernanda Breta como protagonista recorrente, a qual é curiosamente confundida com uma personagem fictícia, tem histórias impressas em diversas publicações, inclusive na célebre revista Front, no jornal Correio da Bahia e no jornal A Tarde. 

Desenhou a graphic novel A Vestal da série Leão Negro escrita por Cynthia Carvalho, cocriadora da série.

Ligações externas 
 Site da Garota, mantidos por André e Fernanda. Escrito por ela e inteiramente desenhado por ele.
 Bibi Fonfon, Blog feito em conjunto com os também desenhistas Athos Sampaio e Ian Sampaio.
 André Leal Lambiek

Ilustradores de banda desenhada
Cartunistas do Brasil
Desenhistas do Brasil
Autores de banda desenhada do Brasil